Desirae Krawczyk e Joe Salisbury erano i detentori del titolo ma Salisbury ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Krawczyk ha fatto coppia con Neal Skupski ma sono stati eliminati al secondo turno da Caty McNally e William Blumberg.

In finale Storm Sanders e John Peers hanno battuto Kirsten Flipkens ed Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski (secondo turno)
  Zhang Shuai /  Mate Pavić (semifinale)
  Giuliana Olmos /  Marcelo Arévalo (primo turno)
  Storm Sanders /  John Peers (campioni)

<ol start="5">
  Jessica Pegula /  Austin Krajicek (secondo turno) 
  Yang Zhaoxuan /  Rohan Bopanna (primo turno) 
  Ellen Perez /  Michael Venus (secondo turno) 
  Demi Schuurs /  Matwé Middelkoop (primo turno) 

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Louisa Chirico /  Bradley Klahn (primo turno)
  Jaeda Daniel /  Richard Ciamarra (primo turno)
  Catherine Harrison /  Robert Galloway (primo turno)
  Madison Keys /  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

<ol start="5">
  Caty McNally /  William Blumberg (semifinale) 
  Robin Montgomery /  Nicholas Monroe (primo turno) 
  Alycia Parks /  Christopher Eubanks (primo turno) 
  Bernarda Pera /  Jackson Withrow (secondo turno)

Ranking protetto 

  Kirsten Flipkens /  Édouard Roger-Vasselin (finale)
  Lucie Hradecká /  Łukasz Kubot (secondo turno)

<ol start="3">
  Ena Shibahara /  Franko Škugor (quarti di finale)

Alternate 

  Erin Routliffe /  Andreas Mies (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 2022